Арабаев Ишеналы (Эшенаалы Арабай улуу (при жизни); ) — киргизский просветитель и общественный деятель.

Биография 
Ишеналы Арабаев родился в 1882 году в кишлаке Кунбатыш (ныне  Нарынской области). Учился в русско-туземной школе, медресе Уфы и Оренбурга. Публиковался в ряде казахских изданий под литературным псевдонимом «Киргиз». Выпустил книгу акына Молдо Кылыча «Зилзала» («Землетрясение», г. Казань, 1911), книгу «Алиппе» на казахском и киргизском языках (совместно с казахским просветителем К. Сарсекеевым, г. Уфа, 1911), учебник на казахском языке «Жазу өрнектері» (г, Оренбург, 1912), В Бишкеке вместе с А. Садыковым и К. Тыныстановым организовал филиал партии «Алаш». В 1920—1923 заместитель председателя союза «Қосшы» по Семиреченской области (г. Алма-Ата). В 1923 году руководитель научного центра Туркестанской АССР (г. Ташкент), преподаватель казахского языка в Среднеазиатском университете. Арабаев — один из организаторов киргизско-казахского съезда учёных (июнь, 1924), участник съезда тюркологов (г. Баку, 1926). Способствовал претворению в жизнь закона о самоуправлении киргизского народа. В 1924 председатель областной научной комиссии Киргизской автономной области. Автор первого учебника для киргизских школ «Кыргыз алиппеси» («Киргизский букварь», Ташкент, 1924), написанного по образцу учебника А. Байтурсынова. Редактор первой газеты на киргизском языке «Эркин-Тоо», руководитель группы по сбору и записи эпоса «Манас». Арабаев записал и опубликовал поэму «Семетей».

В 1933 году арестован по делу «Социал-Туранской партии». Умер в тюрьме в Ташкенте 7 июня 1933 года, не дожив до суда. По одной из версий, покончил с собой (отравился). Реабилитирован 9 июля 1958 года.

В 1992 году Киргизский государственный университет был назван в честь Ишенаалы Арабаева.

Примечания

Ссылки 
 Ишеналы Арабаев // Национальная библиотека Кыргызской Республики

Казахские писатели
Киргизские писатели
Общественные деятели Киргизии
Члены партии «Алаш»
Общественные деятели СССР
Педагоги СССР
Тюркологи
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Умершие в тюрьмах
Посмертно реабилитированные в СССР